«Око дьявола» («Дьявольское око») () — кинофильм шведского режиссёра Ингмара Бергмана, снятый в 1960 году.

Сюжет 
На глазу дьявола неожиданно вскочил ячмень. В чём причина? Оказывается, все дело в юной девушке, которая вскоре выходит замуж и при этом остаётся невинной. В аду решают: необходимо что-то предпринять. И призывают на помощь «специалиста по совращению» Дон Жуана, вот уже несколько столетий томящегося в преисподней…

В ролях 
 Ярл Кулле — Дон Жуан
 Биби Андерссон — Бритт-Мари
 Стиг Яррель — Сатана
 Нильс Поппе — викарий
 Гертруд Фрид — Рената
 Стуре Лагервалль — Пабло
 Георг Функвист — граф Арман де Ларошфуко
 Гуннар Шёберг — маркиз Джузеппе Мария де Макопанза
 Аксель Дюберг — Йонас
 Аллан Эдвалль — демон с ухом
 Рагнар Арведсон — демон-стражник
 Гуннар Бьёрнстранд — рассказчик

Литература

Ссылки 
  
  
 Око дьявола  на сайте predanie.ru

Фильмы Швеции 1960 года
Фильмы-драмы Швеции
Кинокомедии Швеции
Кинокомедии 1960 года
Чёрно-белые фильмы Швеции
Дон Жуан
Ад в искусстве
Фильмы SF